Клифтон Коллинз-младший (, род. 16 июня 1970, Лос-Анджелес, США) — американский актёр, продюсер, сценарист, режиссёр.

Биография 
Клифтон Коллинз-младший родился в Лос-Анджелесе, имеет немецкие и мексиканские корни.

В начале своей карьеры Клифтон указывался в титрах под фамилией Гонсалес-Гонсалес, дабы почтить память своего дедушки, актёра Педро Гонсалеса-Гонсалеса («Рио Браво», 1959), известного по игре в ряде фильмов Джона Уэйна.

Коллинз играл в таких фильмах, как «Охотники за разумом», «Капоте», «Вавилон», «Звездный путь», «Скотт Пилигрим против всех», «Превосходство» и «Однажды в Голливуде».

В январе 2021 года в российский прокат вышла комедия Тейта Тейлора «Дать дуба в округе Юба» при участии актера. В фильме также сыграли Эллисон Дженни и Мила Кунис.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 
 Official website

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино